Areopolis (griechisch ‚Ares-Stadt‘) steht für:

antike Städte:
 Areopolis (Lydien) in Lydien
 Areopolis, früherer Name von Rabbat-Moab in Jordanien
 Areopolis, früherer Name von Areopoli auf dem Peloponnes, Griechenland

Bistümer:
 Titularbistum Areopolis